O sobrenome do astrônomo Edmond Halley
 Cometa de Halley
 Halley (canção) - Turquia no Festival Eurovisão da Canção 1986
 Halley (cratera marciana)

Desambiguação